O PS01/PS01B é o modelo da Minardi da temporada de  da Fórmula 1. Condutores: Tarso Marques, Fernando Alonsoe Alex Yoong.

Resultados  
(legenda) 

† Completou mais de 90% da distância da corrida.

Carros de Fórmula 1 da Minardi